Courgenay puede referirse a:

Courgenay, comuna suiza situada en Suiza.

Courgenay, comuna francesa situada en Yonne.